Seebek bezeichnet folgende Gewässer:

 Seebek (Osterbek), Bach in Hamburg
 Seebek (Schlei), Bach in Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Sebek
 Seebeck